Wrangler puede referirse a:

 Wrangler (Universidad de Cambridge), estudiante que obtiene honores de primera clase en el tercer año de licenciatura en matemáticas.
 Senior Wrangler, estudiante que obtiene la máxima puntuación entre los wranglers de su curso.
 Wrangler (marca de ropa),  fabricante norteamericano de jeans y otras prendas de vestir.
 Jeep Wrangler, vehículo todoterreno.
 Jack Wrangler, actor de cine porno.